Cyborium – naczynie używane w starożytności
 Cyborium – puszka na hostie
 Cyborium – w architekturze sakralnej rodzaj baldachimu
 Cyborium – późnośredniowieczne i renesansowe tabernakulum
 Cyborium – cyborium Jana Marii Padovano w kościele Mariackim w Krakowie